Зайцев, Никита:
 Зайцев, Никита Владимирович (1956—2000) — российский рок-музыкант, гитарист и скрипач.
 Зайцев, Никита Игоревич (род. 1991) — российский хоккеист.